Bengt Gylta kan syfta på

Bengt Gylta (1400-talet), lagman i Västergötland
Bengt Gylta (död 1520)
Bengt Gylta (1514-1574)